Leonard James Rogers – matematico britannico
 Lesley Joy Rogers – neuroscienziata australiana